El término Tajín puede referirse:

a Tajín, un dios en la religión Totonaca;
a tajín, un plato de la cocina magrebí;
a tajín, una mezcla de especias fabricada en México; o
a El Tajín, una zona arqueológica de las culturas de El Tajín y totonaca, localizada en el estado de Veracruz, en México.